Jules Lacroix peut désigner :
 Julien Lacroix (1800-1880), personnalité politique française ;
 Julien Lacroix (1992-), humoriste québécois.